Сборная СССР по хоккею с шайбой — национальная хоккейная сборная, представлявшая СССР на международных хоккейных соревнованиях. Управляющей организацией сборной выступала Федерация хоккея СССР. Официально, в рамках ИИХФ, сборная просуществовала с 1952 года по 1991 год и на протяжении 39 лет своего существования являлась сильнейшей в мире — в активе сборной 7 побед в 9 хоккейных турнирах зимних Олимпийских игр и 22 титула чемпионов мира за время 34 участий в чемпионатах мира.
Сборная СССР — единственная сборная в мире, которая ни разу не возвращалась с чемпионатов мира и Олимпийских игр без комплекта наград.

За всё время существования сборной СССР по хоккею было завоёвано 130 наград.

В 2008 году по случаю своего столетнего юбилея Международная федерация хоккея с шайбой провела опрос среди 56 специалистов из 16 стран мира с целью определения символической сборной мира по хоккею за последние 100 лет: по результатам опроса четыре места в сборной мира из шести достались хоккеистам СССР — вратарю Владиславу Третьяку, защитнику Вячеславу Фетисову и нападающим Валерию Харламову и Сергею Макарову.

История 

В 1946 году Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту принял решение о проведении первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой, и это решение дало толчок к развитию хоккея по всей стране. Первые международные матчи советские хоккеисты, выступавшие под флагом сборной Москвы, провели в 1948 году с чехословацкой командой ЛТЦ (Прага): сначала второй состав сборной уступил со счётом 7:11, 1:10, а затем основной состав провёл три игры, которые завершились со счётом 6:3, 3:5, 2:2. В 1952 году высшее спортивное руководство страны приняло решение о вступлении Всесоюзной секции хоккея в Международную лигу хоккея на льду, этот шаг дал право советским спортсменам выступать на чемпионатах мира, а предшествующее этому решение 1951 года о вступлении Олимпийского комитета СССР в МОК — и на участие в Олимпийских хоккейных турнирах.

В 1954 году сборная СССР дебютировала на чемпионатах мира и сенсационно выиграла титул чемпиона мира, одолев фаворитов из Канады. В течение 1950-х годов между СССР и Канадой сформировалось своеобразное хоккейное дерби. Чемпионат мира 1962 года СССР пропустил по политическим причинам: сборную ГДР не допустили на чемпионат мира, поскольку Госдепартамент США отказал игрокам в выдаче въездных виз из-за строительства Берлинской стены, и к протесту присоединились команды СССР, Чехословакии и Румынии. Однако история изменилась в 1963 году, когда сборная Советского Союза выиграла золотые медали чемпионата мира.

С 1963 по 1971 год сборная СССР 9 раз подряд выигрывала чемпионаты мира, что является абсолютным рекордом.

В 1972 году состоялась Суперсерия со сборной Канады, которая была представлена игроками из НХЛ. Прошли 8 игр, 4 из которых выиграла сборная Канады (в последнем матче канадцы вырвали победу за 34 секунды до конца), 3 — сборная СССР и ещё одна игра завершилась вничью.

Спустя два года после серии со сборной Канады, составленной из профессионалов Национальной хоккейной лиги, команда Советского Союза, в рамках второй Суперсерии встретилась уже с канадцами из Всемирной хоккейной ассоциации, где главными «звёздами» были Бобби Халл и нестареющий Горди Хоу. Как и двумя годами ранее по 4 матча состоялись в Канаде и Москве. В 4 матчах победила сборная СССР, 3 поединка закончились вничью, в одном победили канадцы.

В 1980 году на Олимпийских играх в американском Лейк-Плэсиде сборная СССР потерпела сенсационное поражение от сборной США, ставшее известным как «Чудо на льду».

Спустя год советская сборная выиграла Кубок Канады, в финале разгромно обыграв, состоявшую из лучших хоккеистов НХЛ, команду хозяев (8-1).

После неудач на чемпионатах мира 1976—1977 годов сборную возглавил Виктор Тихонов. В качестве главного тренера в период с 1978 по 1991 год он дважды приводил сборную СССР к титулу олимпийского чемпиона (1984, 1988), восемь раз — к титулу чемпиона мира, а также к победам на  Кубке Вызова и Кубке Канады (1981).

В мае 1991 года сборная Советского Союза стала последним в истории чемпионом Европы по хоккею. После 1991 года чемпионат Европы не разыгрывался.

Последним турниром для сборной СССР стал прошедший в ноябре 1991 года Кубок Германии. В этом турнире победила сборная Советского Союза.

Правопреемником сборной СССР стала сборная России которая в 1992 году получила место сборной Советского Союза в высшем дивизионе мирового хоккея.

Матчи 
 1953—1955
 1956—1959
 1960—1964
 1965—1969
 1970—1974
 1975—1979
 1980—1984
 1985—1989
 1990—1991

Награды сборной СССР 
Олимпийские игры
  золото: 7 — (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988)
  серебро: 1 — (1980)
  бронза: 1 — (1960)

Чемпионаты мира
  золото: 22 — (1954, 1956, 1963—1971, 1973—1975, 1978, 1979, 1981—1983, 1986, 1989, 1990)
  серебро: 7 — (1955, 1957—1959, 1972, 1976, 1987)
  бронза: 5 — (1960, 1961, 1977, 1985, 1991)

Чемпионаты Европы
  золото: 27 — (1954—1956, 1958—1960, 1963—1970, 1973—1975, 1978, 1979, 1981—1983, 1985—1987, 1989, 1991)
  серебро: 5 — (1957, 1961, 1971, 1972, 1990)
  бронза: 2 — (1976, 1977)

Международные хоккейные турниры
 Международный турнир в честь 25-летия финского хоккейного союза
  Победитель: 1 — (1954)(первый турнир сборной СССР)
   
🏆 Обладатель : 1 — (1955)
 Международный турнир в Праге
  Победитель: 1 — (1958)
 Мемориал Брауна
  Победитель: 3 — (1964, 1965, 1967)
 Приз «Известий»
  Победитель: 19 — (1967—1969, 1971—1973, 1975, 1976, 1978—1984, 1986, 1988—1990)
  второй призер: 5 — (1970, 1974, 1977, 1985, 1987)
 Турнир Столетия
  Победитель: 1 — (1968)
  третий призер: 1 — (1967)
 Турнир на призы газеты «Руде право»
  Победитель: 5 — (1977—1979, 1982, 1983)
 Кубок Вызова
🏆 Обладатель: 1 — (1979)
 Кубок Швеции
🏆 Обладатель: 1 — 
  второй призер: 1 — 
 Турнир трёх наций "Самсон"
  Победитель: 1 — (1981)
 Кубок Канады
🏆 Обладатель: 1 — (1981)
  Финалист: 1 — (1987)
  третий призер: 1 — (1976)
   
  финалист: 1 — (1987)
 Рандеву-87
🏆 Обладатель: 1 — (1987)
 Кубок Германии
🏆 Обладатель: 2 — (1988 , 1991)
 Кубок Японии
🏆 Обладатель: 2 — (1989, 1990)
   
🏆 Обладатель: 1 — (1990)
 Игры доброй воли
  золото: 1 — (1990)
 Шведские хоккейные игры
  Победитель: 1 — (1991)

Лучшие игроки сборной СССР на чемпионатах мира

Тренеры сборной

Капитаны сборной

Рекордсмены сборной

По количеству матчей за сборную

По количеству голов за сборную

По количеству матчей за сборную на чемпионатах мира и Олимпийских играх

По количество голов за сборную на чемпионатах мира и Олимпийских играх

Комплектование сборной 
Основой сборной, практически в каждом сезоне, являлся клуб ЦСКА. На чемпионатах мира и олимпиадах, из 39 турниров, на 28 игроки ЦСКА составляли 50 и более процентов состава. На остальных турнирах представительство ЦСКА было наибольшим, за исключением ОИ1960 и ЧМ1974, когда наибольшее количество игроков было у «Крыльев Советов». Кроме того, в сборной, сформированной к ЧМ1962, наибольшее количество игроков было у московского Динамо.

Состав на чемпионате мира 1962 года приведен справочно, и в итогом подсчете не учтен, так как сборная СССР отказалась от участия.

См. также 
 Красная машина
 Сборная России по хоккею с шайбой

Примечания

Ссылки 
 Сборная СССР по хоккею с шайбой на сайте «Хоккейные архивы»
 Как создавалась сборная страны по хоккею?

СССР